Vargem Bonita ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Vargem Bonita (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais 
 Vargem Bonita (Santa Catarina), Bundesstaat Santa Catarina